Ad den Besten (1923-2015), Nederlands dichter
 Cornelis den Besten (1894-onbekend), Nederlands burgemeester
 Liesbeth den Besten (1956), Nederlands kunsthistoricus
 Pieter den Besten (1894-1972), Nederlands kunstenaar
 Rinda den Besten (1973), Nederlands politica
 Rob den Besten (1940), Nederlands bestuurder